Lennart Green kan syfta på:

 Lennart Green (arkitekt)
 Lennart Green (fotograf)
 Lennart Green (illusionist)